Cetatea (rum.: Burg, befestigter Ort, Festung) bezeichnet:

Orte und Ortsteile:
 Cetatea (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Cetatea de Baltă, Gemeinde im Kreis Alba
 Cetatea (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Cetatea (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Cetatea (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Cetatea Veche, Dorf im Kreis Călărași

Burgen und Befestigungen:
 Cetatea Albă, die Burg und Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj
 Cetatea Neamț, die Burg Neamț
 Cetatea Po(i)enari, die Burg Poenari
 Cetatea Turnu Roșu, eine Burg(ruine) am Fluss Olt, siehe Rotenturmpass

Siehe auch: 
 Cetate
 Cetate (Timișoara)